Боніфіка́ція (від пізньолат. bonifico — поліпшую):
 Боніфікація — в цивільному праві надбавка до встановленої договором ціни, якщо поставлений товар більш високої якості. Найширше застосовується в зовнішній торгівлі. Зменшення плати за товар, якщо його якість нижча, ніж обумовлено, називається рефакцією.
 Боніфікація — очищення водойм з метою зменшення місць виплоду комах.

Примітки